Соревнования в плавании на 1500 метров вольным стилем (женщины) на Чемпионате мира по водным видам спорта 2007 проводились во временном Бассейне имени Сьюзи О'Нил при спорткомплексе Арена Рода Лейвера в Мельбурне, 26 и 27 марта 2007 года.

Отборочные заплывы начались 26 марта в 11:59 по местному времени (UTC+10). Финал проводился 27 марта в 19:37.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнования мировой рекорд и рекорд чемпионата мира были следующими:

Заплывы

Отборочные

Финал

Примечания

Ссылка 
 Результаты 

1500 м, вольный стиль, женщины